Belize
 Silver Creek – città del Distretto di Toledo
 Canada
 Silver Creek – municipalità rurale del Manitoba
 Stati Uniti d'America
 Silver Creek – township della Contea di Cass, Michigan
 Silver Creek – città della Contea di Lawrence, Mississippi
 Silver Creek – villaggio della Contea di Newton, Missouri
 Silver Creek – villaggio della Contea di Merrick, Nebraska